Чемпіонат України з баскетболу серед жінок () — турнір серед українських баскетбольних жіночих команд.

Історія 

Перший Чемпіонат України з баскетболу серед жінок (Одеса, 2 — 6 лютого 1927 г.) зібрав дві жіночих команди Одеси і Бердічева. Одессіткі Архутич, Карпенко, Іваницька, Господиново, Тихоненко легко (32: 6) обіграли команду Бердичева та стали першими чемпіонками України.

У 2008 році ліга розкололася на дві частини: Вищу лігу і Українська професійна баскетбольна ліга. У сезоні 2009/10 відбулося об'єднання двох турнірів в єдиний чемпіонат під керуванням УПБЛ.

У сезоні 2011/12 УПБЛ відмовилася від проведення національної першості і чемпіон визначався в розіграші Вищої ліги під керівництвом Федерації баскетболу України.

Призери 

Баскетбольні змагання в Україні
Жіночі баскетбольні змагання
Жіночий баскетбол в Україні
Жіночі спортивні змагання в Україні